Skupina 3 může znamenat:

 3. skupina prvků
 Skupina 3 (motorsport) – historická skupina automobilů v kategorizaci FIA, spolu se skupinou 4 a 5 byla v roce 1982 nahrazena skupinou B